Le terme Ascalon vient d'Ashkelon, une ville d'Israël. Il peut désigner différentes choses :

Lieux

 Ashkelon elle-même (en histoire ancienne).
 Ascalon, une ville du Missouri, proche de Saint-Louis.

Histoire d'Ashkelon

 Le Siège d'Ascalon, le dernier acte de la Première Croisade
 Le Second siège d'Ascalon
 La Seigneurie d'Ascalon

 la lance (ou dans certaines versions, l'épée) que Saint Georges  utilisa pour tuer le dragon, nommée d'après Ashkelon.
 Un avion (un Avro York) britannique de la Seconde Guerre mondiale utilisé par Winston Churchill, nommé en référence à la lance.

Armement 
 ASCALON, un canon de 140 mm.

Fantasy (jeux vidéo et livres)

 Un royaume dans l'univers de Guild Wars.
 Une épée dans Final Fantasy.
 Une autre épée très rare dans Castlevania: Dawn of Sorrow.
 Une autre épée dans Baten Kaitos Origins.
 Une épée dans Dragon's Dogma.
 Une ligue de vampires dans Vampyr
 Le nom de l'épée sacrée d'Inys dans Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon.

Patronyme
 Brad Ascalon
 David Ascalon
 Maurice Ascalon

Botanique
 L'échalote, autrefois appelée escalone, doit son nom au latin ascolonia cepa (« oignon d'Ascalon »), le nom scientifique actuel étant Allium ascalonicum.

Homonymie de patronyme